Campograndensi – abitanti di Campo Grande (Alagoas)
Campograndensi – abitanti di Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Campograndensi – abitanti di Campo Grande (Misiones)